I Campionati italiani di taekwondo del 2022 sono stati organizzati dalla Federazione Italiana Taekwondo e si sono tenuti a Torino in Piemonte, in data 2 dicembre 2022.

Risultati

Fino a 54 kg

Fino a 58 kg

Fino a 63 kg

Fino a 68 kg 

1: Vittoria per sospensione arbitrale

Fino a 74 kg

Fino a 80 kg

Fino a 87 kg 

1: Atleta ritirato, vittoria all'avversario

Oltre 87 kg

Medagliere società

Note

Voci correlate 
Federazione Italiana Taekwondo - FITA

Campionati italiani di taekwondo 2022